Résultats détaillés de l’édition 1947 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 18 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1947
Australie
Australie
Sport en Australie en 1947
Janvier 1947
Compétition de tennis à Sydney